Украинская лютеранская церковь ( — УЛЦ) — национальная лютеранская церковь Украины. Является членом Конфессиональной лютеранской конференции. Самые большие приходы (100—170 человек) находятся в Киеве, Тернополе и Кременце. С 2000 года УЛЦ возглавляет епископ Вячеслав Горпинчук.

Украина в период Реформации 
Украина на XVI век уже принадлежала к европейскому политическому, культурному и религиозному контексту. Положительным фактом церковной и национальной истории было возрождение Киевской митрополии 1458, что должно активизировало духовную жизнь украинского народа, и сдержало духовную экспансию в украинские земли Московского православия. На то время достаточно священников имели хорошие отношение с Европой.
Реформация в Германии очень сильно повлияла на Польскую церковь, а через неё и на украинскую. Было замечено несколько случаев перехода в лютеранство шляхтичей, уж они переводили в лютеранство своих крестьян. По такому примеру действовали лютеранские общины на территории Берестейщины. Немалое распространение кроме населенных пунктов, где жили немецкие колонисты, лютеранство имело также в Закарпатье, но опять же, очевидно, что в лютеранство переходили в основном римско-католические священники и приходы, также как и те шляхтичи украинского происхождения, перешли в лоно Западной церкви. К таким, очевидно, и принадлежали два из самых интересных представителей — Станислав Ореховский и Мартин Кровицкий.

Станислав Ореховский учился в Виттенберге и жил непосредственно в доме доктора Мартина Лютера, был другом автора Аугсбургского исповедания — Филиппа Меланхтона, становиться сторонником женитьбы священников и выступает против первенства папы. Станислав Ореховский оставил лютеранство и стал его противником.
Судьба Мартина Кровицкого сложилось иначе, ярого ученика Меланхтона, будучи ксёндзом в Вишне на одном из собраний епархии выступил против злоупотреблений в католической церкви, по защите статей IX — про Крещение, X — про Таинство Причастие, XXIII — Критика целибата Аугсбургского исповедания. К сожалению Мартин Кровицкий отошел от лютеранства.
Впоследствии на Украине появилось много лютеранских общин. Лютеранские церкви были особенно многочисленны в Галичине, наПобужье, на Волыни, на Подолье, на Брацлавщине и Киевщине. Возможно, благодаря их влиянию, и в православии начинал господствовать родной украинский язык. Активно обсуждалась возможность (на основе основных статей веры) церковной унии между православными и протестантами, одним из инициатором которой был князь Константин Острожский. Церковный союз не удался через противление высшего православного духовенства, которое потом, как свидетельствуют немало ведущих украинских историков, также пренебрегло интересами своего народа, оказавшись под влиянием растущей католической реакции. Католическое движение, которое поддерживалось тогдашней властью влекло не только к почти полному исчезновению лютеранства с карты Украины, но и к значительному упадку целой духовной жизни в нашего края. Об этом мы также можем узнать читая Грушевского, так и митрополита УАПЦ в Канаде Илариона (в миру Ивана Огиенко) в изданной книге «Украинская церковь».
И хотя лютеранская Реформация не имела широкого распространения на Украине, последствия её для церковного, общественного и будущего государственной жизни для края трудно переоценить. В пользу заслуг Реформации перед Украиной особенно высказался Митрополит УАПЦ в Канаде, известный историк украинской церкви Митрополит Иларион:

Митрополит Иларион также отмечает о Пересопницком Евангелии, которое было переведено с лютеранского Евангелия Секлюциана.

Лютеранство на Украине в первой половине XX века 
Собственно Украинская Реформация, хотя и ведет свой отсчет ещё с XVI века, однако действительно украинский национальный характер у неё появился только в начале XX века. Это, было обусловлено несколькими причинами:

1) Длительная стагнация церковной жизни была бесспорно вызвана редким употреблением в церкви Слова Божьего и равнодушием духовенства к духовным запросам своего народа, также как и коррупция внутри самих украинских церквей. Так, среди обнищавшего результате Первой мировой войны и неудачной революции в украинского населения Галичины часто даже не хватало средств на такие крайне важные потребности, как похороны. Подобное было и с крещением, браком и другими необходимыми частями добродетельной христианской жизни.

2) Латинизация Греко-католической церкви было вызвано попытками унифицировать служения и Римско-католической и Греко-католической церквей, чтобы, очевидно в будущем все основные различия между ними исчезли. На территории Станислава действовал епископ Хомишин, который очень ревностно относился к процессу перевода УГКЦ на латинский язык, и вскоре в городах и селах Галичины, где была епархия епископа Хомишина зазвучала латынь, которой не понимали ни мещане, ни крестьяне, ни часто сами священники. Фактически, это был тяжелейший удар для духовности украинского населения, среди которого Слово Божие и так не было в очень широком употреблении, и которому был нанесен болезненный удар во время потери своей государственности. Такими действиями УГКЦ начала терять признаки национальной церкви, а превращалась в церковь чужую, непонятную народу.

3) Потеря украинской государственности после поражения украинской освободительной революции 1917—1920 гг вызвала «брожение» в мыслях и душах многих сыновей и дочерей украинского народа. Многие (в том числе и бывший председатель Центральной Рады УНР Михаил Грушевский) склонялись к мысли о необходимости церковной, духовного обновления украинского народа через Украинскую Реформацию. Так, защищая Украинскую Реформацию, пастырь Ефим Фолюшняк писал:

4) Активная миссионерская деятельность суперинтенданта, доктора Цеклера, который имел четкую конфессиональную лютеранскую позицию, чрезвычайно способствовала возникновению, а впоследствии и бурному развитию украинского конфессионального лютеранства. Начало украинскому лютеранскому движению было положено и доктор Цеклер прилагал все усилия, чтобы оно не умерло, а распространялся среди украинского народа.

На территории Галиции, находящейся под властью Польши, в 1930 году группа грекокатолических и православных священников провела реформу своих общин в духе лютеранства и создала Украинскую Евангелическую церковь Аугсбургского исповедания («Лютеранский комитет евангелического движения среди украинцев»). Церковь сумела сохранить и развить восточный украинский обряд (на основе литургии Иоанна Златоуста), при этом находясь в догматических рамках Аугсбурского исповедания. Центр церкви находился в Станиславе (Ивано-Франковске). Важнейшим основателем и миссионером церкви был пастор Теодор Ярчук (расстрелян НКВД в 1941). Он в частности писал в журнале «Прозри!» в 1931 году: «Мы есть украинские евангелики. Любим наш народ украинский и обычаи наших предков. Мы стремимся к духовной реформации украинского народа на основе Правды Божественного Евангелия. Мы глядим на гениев украинского народа Григория Сковороду, Павла Кулиша, Тараса Шевченко.». Было создано 9 общин. Общины были в Станиславе, Микитинцях, Крехивцях, Луцке, Старых Богородчанах, Каминной, Зарваници, Антоновке, Побережье и во многих других городах и сёлах. Строились церкви, действовали воскресные школы, издательство. Один из проповедников УЛЦ в 30-х годах, Ефим Фолюшняк так писал о Церкви:

После присоединения Западной Украины к СССР в 1939 церковь была уничтожена (к тому моменту она насчитывала порядка 10 тысяч верующих). Пастырь Михаил Гильтайчук сумел эмигрировать в США, вывезя с собой несколько вероисповедальных книг и мечтая когда-нибудь вернуться на Украину и возродить Церковь. Однако он умер в эмиграции. Но незадолго до смерти передал своё благословение представителям миссионерского общества «Мысли о вере». Остатки церкви сохранились только в эмиграции, где её лидером был пастор Михайло Тымчук, переехавший в США и благословивший создание миссионерского братства в 1979 году, которое сохранило церковную традицию. Возрождение церкви началось в начале 90-х, когда на Украину приехал из США пастор Ярослав Шепелявец (поставлен пастором Висконсинским синодом), развивший активную деятельность.

УЛЦ в постсоветский период 
В 1994 году была зарегистрирована первая община УЛЦ. В 1996 Шепелявец первым стал епископом церкви. УЛЦ — единственная в мире лютеранская церковь восточного обряда, Литургия Иоанна Златоуста находится в центре украинского лютеранского богослужения. В 2000 г. УЛЦ имела 15 зарегистрированных и 8 фактически действующих общин, около 1500 верующих. Самые большие общины — по 200—300 человек действуют в Киеве, Тернополе, Севастополе, меньшие — на востоке и юге страны. Церкви удалось возвратить и отреставрировать несколько бывших культовых сооружений, строятся новые. В 1994 церковь основала богословскую семинарию им. Св. Софии в Тернополе. Церковь разделена на три епархии (Киевскую, Галицкую и Таврийскую), возглавляемые пасторами.

Со времени провозглашения независимости Украины общества УЛЦ появляются в Киеве, Львове, Тернополе, Кременце, Запорожье, Харькове, Николаеве, Херсоне, Мариуполе, других населённых пунктах Украины, исповедуя евангелическое учение и повторяя пример отца Теодора Ярчука и других отцов-основателей Церкви.

Епископы церкви 
 Глава УЕЦАИ:
 Иларион Шебец (1928—1945)
 Епископ УЛЦ:
 Ярослав Шепелявец (1996—2000)
 Вячеслав Горпинчук (с 2000 года)

Миссионеры-основатели церкви 
 Теодор Ярчук

Межцерковные контакты 
Украинская Лютеранская Церковь является членом Всеукраинского Совета Церквей. Как член этого Совета и в знак уважения к вере грекокатоликов и римокатоликов, Украинская Лютеранская Церковь выступила в поддержку визита папы римского Иоанна Павла II на Украину. 24 июня 2001 года Епископ УЛЦ В. Горпинчук имел встречу в составе представителей ВУРЦ с Главой Католической Церкви во время его визита на Украину.

Примечания

Ссылки 
 официальный веб-сайт
 страничка Павла Богмата
 Украинское лютеранство
 Украинская лютеранская церковь
 Страница пастора Тараса Коковского
 Проповеди пастора Тараса Коковского
 Харьковская община УЛЦ

Лютеранские церкви (сообщества)
Лютеранство на Украине
Религиозные организации Украины
Украинские церкви (сообщества)